Der Volleyball World Cup 1989 war die sechste Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 17. und dem 26. November in Japan statt. Kuba gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Gold- und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 1988
  als Sieger der Europameisterschaft 1989
  als Sieger der Asienmeisterschaft 1989
  als Sieger der NORCECA-Meisterschaft 1989
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1989
  als Sieger der Afrikameisterschaft 1989

Modus 
Die acht Teilnehmer spielten in drei Städten nach dem System „jeder gegen jeden“.

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Manner 1989
Volleyballveranstaltung 1989
World Cup der Manner 1989